Wilhelmsen ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrude Wilhelmsen (1913–2005), US-amerikanische Diskus- und Speerwerferin
 Thorvald Wilhelmsen (1912–1996), norwegischer Langstreckenläufer
 Unni Wilhelmsen (* 1971), norwegische Singer-Songwriterin

Wilhelmsen steht zudem für:
 Wilh. Wilhelmsen, norwegische Reederei

Siehe auch:
 Willemsen